Bièvres puede referirse a: 

 Bièvres, comuna francesa situada en Aisne.
 Bièvres, comuna francesa situada en Ardenas.
 Bièvres, comuna francesa situada en Essonne.